Léo Delibes, een Franse componist van romantische muziek
 Miguel Delibes, een Spaanse romanschrijver